WDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wondai (Australia)